Bakar bromid se može odnositi na:
Bakar(I) bromid, CuBr
Bakar(II) bromid, CuBr2